Ernesto Franceschi – bobbista olimpionico italiano
 Ernesto Franceschi – hockeista su ghiaccio italiano